Borkendorf bezeichnet mehrere Orte

 Borek Mielęcki (Borek Mielenski, 1943–1945: Borkendorf), Gmina Kępno, Polen
 Burgrabice (Borkendorf), Gmina Głuchołazy, Polen
 Dobrzyca (Szydłowo) (Borkendorf), Gmina Szydłowo, Polen
 Dobrzyca Leśna (Borkendorf), Gmina Wałcz, Polen
 Szelejewo (Schelejewo, 1939–1945: Borkendorf), Gmina Gąsawa, Polen
Siehe auch:
 Borgdorf